Kenneth Miller (n. 1979), calciatore britannico
 Kenneth Allen Miller (n. 1967), cestista statunitense naturalizzato spagnolo
 Kenneth Miller (n. 1988), attore statunitense